Nederlandse personen 
A. den Doolaard (1901-1994), pseudoniem van de schrijver Bob Spoelstra jr.
A. den Doolaard-monument, naar de schrijver genoemd monument in Ohrid (Noord-Macedonië)
Frans Doolaard (1931-2015), gitarist
Cornelis Doolaard (1944-2018), schilder
Janneke Doolaard (±1973), cineaste